Rushmere (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Rushmere (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia